Алекса́ндр Леско́в:
 Лесков, Александр Васильевич (1906—1963) — учёный-металлург, советский государственный и партийный деятель.
 Лесков, Александр Иванович (1902—1942) — ботаник.
 Лесков, Александр Михайлович (1933—2017) — археолог.
 Лесков, Александр Николаевич (1899—1937) — советский государственный и партийный деятель.